Маткозеро — топоним.

Вологодская область
 Маткозеро (озеро, Алмозерское сельское поселение) — спущенное озеро в Вытегорском районе Вологодской области.
 Маткозеро (озеро, Анненское сельское поселение) — озеро в Вытегорском районе Вологодской области.
 Маткозеро (озеро, Девятинское сельское поселение) — озеро в Вытегорском районе Вологодской области.
 Маткозеро (озеро, Бабаевский район) — озеро в Бабаевском районе Вологодской области.
Карелия
 Маткозеро (озеро, Медвежьегорский, Сегежский районы) — озеро в Медвежьегорском и Сегежском районах Республики Карелии.
 Маткозеро (озеро, Пудожский район) — озеро в Пудожском районе Республики Карелии.
Ленинградская область
 Маткозеро (озеро, Ленинградская область) — озеро в Винницком сельском поселении Подпорожского района Ленинградской области.